Чемпионат Португалии по футболу 1942—1943 является 9-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 5-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 10 команд, было сыграно 90 матчей и забито 539 голов (в среднем 6 голов за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статистика на rsssf.com

1942/1943
Португалия
Португалия
1942 год в Португалии
1943 год в Португалии